Le terme "Macaza" peut signifier:

Toponymie

 La Macaza, une municipalité de la municipalité régionale de comté (MRC) de Antoine-Labelle, dans les Laurentides, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 46° 22' 00"; 74° 46' 00".
 Macaza, un lieu-dit, situé dans la municipalité de La Macaza, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Antoine-Labelle, dans les Laurentides, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 46° 21' 08"; 74° 46' 48".
 Lac Macaza, situé dans la municipalité de La Macaza, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Antoine-Labelle, dans les Laurentides, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 74° 44' 31"; 46° 22' 59".
 Lac Macaza, ville de La Tuque, région administrative de la Mauricie, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 47° 10' 55"; 73° 10' 12".
 Pont Macaza, pont couvert situé dans la municipalité de La Macaza, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Antoine-Labelle, dans les Laurentides, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 46° 21' 25"; 74° 46' 50".
 Rivière Macaza, cours d'eau coulant dans le territoire non organisé de la Baie-des-Chaloupes, dans la municipalité de La Macaza et dans la municipalité de Labelle, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Antoine-Labelle, dans les Laurentides, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques de l'embouchure: 46° 21' 21"; 74° 46' 47".
 Rivière Macaza. Toponyme remplacé par "rivière Jamet", situé dans le territoire non organisé de la Baie-des-Chaloupes, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Antoine-Labelle, dans les Laurentides, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques de l'embouchure: 46° 28' 29"; 74° 38' 48".